John Egerton ist der Name folgender Personen:

*John Egerton, 1. Earl of Bridgewater (1579–1649), englischer Adliger und Politiker
 John Egerton, 2. Earl of Bridgewater (1623–1686), englischer Adliger
 John Egerton, 3. Earl of Bridgewater (1646–1701), englischer Adliger
 John Egerton (Bischof) (1721–1787), britischer anglikanischer Bischof
 John Egerton, 2. Duke of Bridgewater (1727–1748), britischer Adliger
 John Egerton, 7. Earl of Bridgewater (1753–1823), britischer Soldat und Politiker
 John Egerton, 4. Earl of Ellesmere (1872–1944), britischer Adliger und Offizier
 John Egerton, 6. Duke of Sutherland (1915–2000), britischer Peer, Kunstsammler und Politiker (Conservative Party)
 John Egerton (Politiker) (1935–2013), US-amerikanischer Journalist und Autor